Landkreis Großenhain ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Sachsen:

 Amtshauptmannschaft Großenhain (1875–1952), ab 1939 Landkreis Großenhain
 Kreis Großenhain (1952–1994), ab 1990 Landkreis Großenhain